John Stearns ist der Name folgender Personen:
* John Stearns (1770–1884), US-amerikanischer Mediziner
 John Stearns (Baseballspieler) (1951–2022), US-amerikanischer Baseballspieler und -trainer